Bachtiar (auch Bachtijar, Baqtijar oder Bakhtiar geschrieben, seltener Bachtijor) ist ein im Iran, Zentralasien und im Kaukasus verbreiteter männlicher Vorname. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Bachtijar Schachabutdinowitsch Achmedow (* 1987), russischer Ringer
 Baqtijar Artajew (* 1983), kasachischer Boxer
 Bachtiar Baiseitow (* 1971), kasachischer Ringer
 Bachtijor Chudoinasarow (1965–2015), russisch-taschikischer Regisseur
 Bachtijor Ichtijarow (* 1940), usbekischer Schauspieler
 Bachtijar Mamirow (* 1981), kasachischer Radrennfahrer

Bachtiar ist der Familienname folgender Personen:
 Laila Bachtiar (* 1971), österreichische bildende Künstlerin 
 Schapur Bachtiar (1914–1991), iranischer Politiker, letzter vom Schah ernannter Ministerpräsident 
 Teymur Bachtiar (1914–1970), iranischer General und erster Geheimdienstchef des SAVAK von 1957 bis 1961

Siehe auch:
 Soraya Esfandiari Bachtiari, auch Soraya Esfandiary Bakhtiari genannt, (1932–2001), von 1951 bis 1958 Kaiserin von Persien
 das Volk der Bachtiaren
 Bakhtiar
 Bakhtiari